Данжу́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Данжу, Жан (1828—1863) — офицер французского Иностранного легиона;
 Данжу, Феликс (1812—1866) — парижский органист и композитор;
  (род. 1974) — французский футболист, защитник.

См. также 
 д'Анжу